san Burcardo di Würzburg  (†755), vescovo di  Würzburg, celebrato il 14 ottobre
 beato Burcardo da Worms (†1025), vescovo di Worms, celebrato il 20 agosto;
 beato Burcardo di Beinwil († 1192), sacerdote svizzero di Beinwil in Argovia, celebrato il 18 maggio;
 beato Burcardo di Balerne (†1025), abate dell'Abbazia di Balerne e di quella di Bellevaux, celebrato il 19 aprile.

Pagine correlate 
 Burcardo